Stanisław Bylina (historyk)
 Stanisław Bylina (oficer)